Elenco dei viaggi internazionali realizzati dal Presidente Mario Draghi dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022.
I paesi per numero di visite:

 Una visita in Grecia, Israele, Libia, Palestina, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Turchia e Ucraina
 Due visite in Algeria, Città del Vaticano, Germania, Spagna e Stati Uniti
 Tre visite in Regno Unito
 Cinque visite in Francia
 Dodici visite in Belgio

Viaggi

2021

2022

Voci correlate 
 Governo Draghi
 Mario Draghi

Note 

Governo Draghi